Wangen heißen folgende geographischen Objekte:
 altes deutsches Wort für offene Flächen in Ortsnamen, siehe Wang (Toponym)

Amtsbezirk:
 Amtsbezirk Wangen, ehemaliger Amtsbezirk im Kanton Bern

Gemeinden:
 Wangen im Allgäu, Stadt im Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Wangen (bei Göppingen), Gemeinde im Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Wangen SZ, Gemeinde im Kanton Schwyz
 Wangen an der Aare, Gemeinde im Kanton Bern
 Wangen bei Olten oder Wangen SO, Gemeinde im Kanton Solothurn
 Wangen (Bas-Rhin), Gemeinde im Département Bas-Rhin im Frankreich

Gemeindeteile:
 Wangen (Illerrieden), Ortsteil der Gemeinde Illerrieden im Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Wangen (Markdorf), Stadtteil der Stadt Markdorf im Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Wangen (Öhningen), Ortsteil der Gemeinde Öhningen im Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Wangen (Ostrach), Ortsteil der Gemeinde Ostrach im Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Wangen (Stuttgart), Stadtbezirk der Landeshauptstadt Stuttgart, Baden-Württemberg
 Wangen (Mühlhausen), Ortsteil der Gemeinde Mühlhausen im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Wangen (Starnberg), Stadtteil der Stadt Starnberg im Landkreis Starnberg, Bayern
 Wangen (Waidhofen), Ortsteil der Gemeinde Waidhofen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Wangen (Nebra), Ortsteil von Nebra im Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Wangen bei Dübendorf, Ortsteil der Gemeinde Wangen-Brüttisellen im Kanton Zürich
 Wangen (Küsnacht), Weiler in der Gemeinde Küsnacht, Kanton Zürich
 Wangen (Ritten), Ortschaft in der Gemeinde Ritten, Südtirol

Wangen ist der Familienname folgender Personen:
 Wangen, Tiroler Adelsgeschlecht
 Friedrich von Wangen (um 1175–1218), Fürstbischof von Trient
 Friedrich von Wangen-Geroldseck (1727–1782), Fürstbischof von Basel
 Norbert Wangen (* 1962), deutscher Möbel- und Industriedesigner

Siehe auch:
 Oberwangen
 Unterwangen
 Wange (Begriffsklärung)
 Wanger